Barce steht für:

 Schreibvariante der antiken Stadt Barke, siehe Barke (Libyen)
 Barce (Indiana), Ort im Benton County
 Ramón Barce (1928–2008), spanischer Komponist und Philosoph